Verheffing (adel)
Erkenning (adel)
Inlijving (adel)
Elevatie, 'opheffen', in de zin van 'naar boven bewegen' (doorverwijspagina)
Volksverheffing, verwant aan de Duitse term Bildung